Anders Nordin je lahko:

 Anders Nordin (glasbenik)
 Anders Nordin (hokejist)
 Anders Nordin (politik)